Сызрань — город в Самарской области Российской Федерации.
 Сызрань (городской округ)

Железнодорожные станции 
 Сызрань I
 Сызрань II
 Сызрань-Город

Другое 
 «Сызрань-2003» — футбольный клуб из Сызрани.
 Сызранка (или Сызрань) — река в Ульяновской и Самарской областях.
 Сызрань-Самарская операция — наступательная операция Восточного фронта Красной армии в 1918 году во время Гражданской войны.